Příjmení Kamimura má více nositelů:

 Hikonodžó Kamimura (1883–1948), japonský admirál 
 Masakazu Kamimura (* 1960), bývalý japonský zápasník, volnostylař

Japonská příjmení